

Persone 
Candyman – soprannome del serial killer americano Dean Corll

Cinema 
 Candyman – personaggio della serie cinematografica
 Candyman - Terrore dietro lo specchio (Candyman) – film del 1992 diretto da Bernard Rose
 Candyman 2 - L'inferno nello specchio (Candyman: Farewell to the Flesh) – film del 1995 diretto da Bill Condon
 Candyman - Il giorno della morte (Candyman: Day of the Dead) – film del 1999 diretto da Turi Meyer
 Candyman – film del 2021 diretto da Nia DaCosta

Musica 
 Candyman – cantante cubano
 Candyman – rapper statunitense
 Candyman – album di Steve Lukather del 1994
 Candyman – singolo dei Siouxsie and the Banshees del 1986, dall'album Tinderbox
 Candyman – singolo di Christina Aguilera del 2007, dall'album Back to Basics
 Lollipop (Candyman) – singolo degli Aqua